Игорь Бортников:
 Бортников, Игорь Анатольевич (род. 1989) — российский хоккеист, нападающий.